Herman Teirlinck (1879-1967), écrivain belge ;
 Isidoor Teirlinck (1851-1934), écrivain belge ;
 Willy Teirlinck, coureur cycliste belge né en 1948.

Voir aussi 
 Herman Teirlinck, film documentaire belge ;
 Studio Herman Teirlinck, école belge de formation théâtrale.

Patronyme flamand